Кравченко — популярне українське прізвище. Відомі носії прізвища Кравченко:

А 
 Кравченко Аграфена Павлівна [бл. 1820 — 15 (27). VI 1856, Київ] — відома українська та російська актриса.
 Кравченко Анатолій Григорович — графік, народний художник України.
 Кравченко Анатолій Іванович (поет) (нар. 1937, м. Єнакієве, Донецька область — 2020) — український поет з Донеччини, лауреат премій ім. М. Ушакова, ім. Б. Горбатого, ім. В. Винниченка. Член Національної спілки письменників України з 1967 р.
 Кравченко Андрій:
 Кравченко Андрій Григорович (1899—1963) — радянський військовий керівник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Андрій Анатолійович (1987—2014) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Андрій Євгенович (* 1956) — український педагог та літературознавець, кандидат філологічних наук, лауреат Шевченківської премії, відмінник освіти України.
 Кравченко Андрій Григорович (1912—1976) — радянський воєначальник, генерал-полковник танкових військ(1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1945). У війну 1941—1945 рр. — командир танкової бригади, корпусу. З 1944 р. — командувач армії.
 Кравченко Андрій Іванович (1971—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Андрій Сергійович (1986) — білоруський легкоатлет, десятиборець, олімпійський медаліст.
 Кравченко Анжела Олексіївна (* 1971) — українська легкотлетка-спринтерка; спеціалізувалася в бігу на 60, 100 та 200 метрів.
 Кравченко Антон Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Антон Сергійович (*23 березня 1991, Дніпропетровськ) — український футболіст, захисник дніпропетровського «Дніпра».
 Кравченко Анна ( 1976 р.) — українська піаністка, що має міжнародне визнання. Вона перемогла на конкурсі піаністів імені Бузоні в 1992 році і стала викладачем фортепіано у Консерваторії італійської музики у Швейцарії () у Лугано з 2013 року.

Б 
 Кравченко Богдан (1946) — політолог (Канада). Доктор суспільних наук (Оксфордський університет).

В 

 Кравченко Валентин Олександрович (1906—1956) — начальник Особливого технічного бюро (ОТБ) при народному комісарі внутрішніх справ СРСР.
 Кравченко Валерій:
 Кравченко Валерій Георгійович (*1963) — лікар-реабілітатор Інституту Травматології та Ортопедії АМН України; 3-й дан Айкідо Йошинкан; головний інструктор Додзьо Київ Місоґі; Офіційний представник Фундації Айкідо Йошинкан (AYF) в Україні.
 Кравченко Валерій Іванович (2 лютого 1939 року, Кободненський район Таджикистану — 1995), олімпійський чемпіон (Мехіко, 1968 рік, волейбол).
 Кравченко Валерій Миколайович — сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кравченко Валерій Олександрович (1941—2001) — Міністр зовнішньоекономічних зв'язків України.
 Кравченко Валерій Олексійович (*2 січня 1946, м. Беговат Ташкентської обл., Узбекистан — 2017) — робітник, радянський дисидент, правозахисник, громадський і політичний діяч; один з засновників Народного Руху України, потім Демократичної партії України.
 Кравченко Валерій Павлович (1945—2000) — відомий російський актор театру й кіно.

 Кравченко Василь:
 Кравченко Василь Григорович (8 травня 1862 р., Бердянськ — 20 березня 1945, Ростов на Дону) — відомий український фольклорист, етнограф, діалектолог.
 Кравченко Василь Іванович (22.03. 1923 — 29.07.1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Василь Сергійович (1994—2020) — учасник російсько-української війни, загинув під час оборони України.

 Кравченко Віктор:
 Кравченко Віктор Андрійович (1905, Єкатеринослав — 1966) — радянський державний і партійний діяч, неповерненець; автор широковідомих мемуарів про життя в комуністичному СРСР
 Кравченко Віктор Миколайович (*1976) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Кравченко Віктор Пилипович (нар. 5.10.1939 р., м. Харків) — видатний російський і український вчений в галузі прикладної математики й інформатики, обчислювальної математики, цифрової обробки сигналів та зображень, доктор фізмат наук, професор.
 Кравченко Віктор Якимович (1910—1986) — український радянський архітектор.

 Кравченко Вікторія Анатоліївна (*1979) — українська легкоатлетка, Заслужений майстер спорту України. Триразова срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.

 :
 :

Г 
 Кравченко Галина Борисівна — художник-графік, живописець, народний художник України.
 Кравченко Ганна Сергіївна (*1986) — українська спортсменка, академічна веслувальниця.
 Кравченко Галина Сергіївна (1905—1996) — російська акторка театру і кіно, зірка німого кіно. Заслужена артистка РРФСР (1980).
 Кравченко Геннадій Вікторович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Кравченко Геннадій Вікторович — лісничий Луб'янського лісництва ДСП «Північна Пуща» (Київська область), кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кравченко Геннадій Миколайович — старшина Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Кравченко Григорій Пантелійович (1912—1943) — радянський військовий льотчик, генерал-лейтенант авіації, перший двічі Герой Радянського Союзу.

Д 
 Кравченко Дмитро Андрійович (*1995) — український футболіст.

Є 
 Кравченко Євген:
 Кравченко Євген Анатолійович (1991—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Євген Сергійович (1907—1975) — український прозаїк та драматург.
 Кравченко Євгеній Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Єфрем Єфремович (1924—1997) — український бібліограф і бібліотекознавець.

З 
 Кравченко Зоя Борисівна (1954, Росія) — українська актриса, артистка Київського театру оперети. Заслужений працівник культури України (2011).

І 

 Кравченко Іван:
 Кравченко Іван (? −1629 — 1675 -?) — шляхтич, козак білоцерківський, сотником був вже в лютому 1649 р., коли Богдан Хмельницький направив посольство до хана на чолі з ним. У вересні 1650 р. він очолював посольство до великого коронного гетьмана Миколая Потоцького[1594-10(20) 11.1651] — з вимогою розпустити коронне військо.
 Кравченко (Правденко) Іван (? — після 1675) — генеральний суддя Війська Запорозького (1659—1663).
 Кравченко Іван Іванович (1924, с. Біляки Семенівського району Полтавської області — 2010) — письменник.
 Кравченко Іван Хотович (1921—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
  (1905—1942) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.

 Кравченко Ігор:
 Кравченко Ігор Григорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Ігор Петрович — майор СБУ, кавалер ордена «За мужність».
 Кравченко Ігор Федорович — директор Запорізького машинобудівного конструкторсього бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка, заслужений машинобудівник України.

 Кравченко Ірина Григорівна (*1956) — українська художниця. Працює у жанрах станкового живопису.

К 
 Кравченко Костянтин Сергійович ( 1986) — український футболіст, півзахисник «Іллічівця».

Л 
 Кравченко Леонід Гаврилович (1913—1984) — український радянський діяч.
 Кравченко Леонтій Гаврилович (1925 — 11 серпня 1945) — рядовий солдат 105-го окремого кулеметно — артилерійського батальйону 109 — го укріп-району — 11 серпня 1945 року повторив подвиг Олександра Матросова під час штурму висоти Лісна біля Хутоу в Маньчжурії.
 Кравченко Леонід Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Людмила Миколаївна — директор департаменту Міністерства юстиції України, заслужений юрист України.
 Кравченко Людмила Олександрівна (* 1973) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, доцентка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Кравченко Людмила Семенівна (дівоче прізвище — Єгорова) (1937—2012) — українська оперна співачка (сопрано), солістка Київського оперного театру.

М 
 Кравченко Максим (*1979, Україна) — півзахисник сутички () національної збірної України з регбі, капітан команди. Гравець РК «Олімп» (Харків).
 Кравченко Микита Дмитрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

 Кравченко Микола:
 Кравченко Микола Антонович (1909—1986) — радянський вчений у галузі зоотехнії.
 Кравченко Микола Васильович ( 1945) — народний депутат України 3-го і 4-го скликань від фракції КПУ, голова Всеукр. спілки на захист прав водіїв (з 04.2000); 1-й секретар Донец. ОК КПУ (з 03.2005).
 Кравченко Микола Васильович ( 1952) — радянський офіцер-«афганець», Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Микола Васильович (1886–1918) — київський робітник-друкар, учасник Січневого повстання 1918 року.
 Кравченко Микола Григорович (1923—2008) — радянський солдат, Повний кавалер Ордена Слави.
 Кравченко Микола Іванович (1867 — 22 листопада 1941, Ленінград) — відомий художник-баталіст, випускник одеської рисувальної школи, журналіст та письменник.
 Кравченко Микола Іванович ( — , місто Єнакієве Донецької області) — український радянський діяч, бригадир компексної бригади арматурників будівельного управління «Промбуд» тресту «Макбуд» міста Єнакієве Донецької області. Герой Соціалістичної Праці (9.08.1958). Депутат Верховної Ради СРСР 6—7-го скликань.
 Кравченко Микола Сергійович ( 1983) — український націоналіст, громадський і політичний діяч, ідеолог Азовського Руху.

 Кравченко Михайло Микитович (1923—2002) — український військовий диригент.
 Кравченко Михайло Степанович (1858, Великі Сорочинці Миргородського пов. Полтав. губ. ― 21 квітня 1917, там само) відомий кобзар із села Великі Сорочинці Миргородського пов. Полтав. губ., автор думи «Чорна неділя у Сорочинцях».

Н 
 Кравченко Надія Михайлівна (1935—2001) — український археолог, музейник, краєзнавець. Кандидат історичних наук. Заслужений працівник освіти України.

О 
 Кравченко Олег Олександрович (1935) — церковний діяч УПЦ у Канаді.
 Кравченко Олег Вікторович (1977—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Кравченко Олег Іванович (* 1993) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Олег Миколайович — підполковник МВС України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Кравченко Олександр Анатолійович (1964—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Олександр Вікторович (1978—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Олександр Віталійович (21 квітня 1971) — російський професійний гравець в покер.
 Кравченко Олександр Володимирович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Кравченко Олександр Діомович (1881—1923) — командувач партизанської армії у Сибіру в роки Громадянської війни.
 Кравченко Олександр Дмитрович (1979—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Олександр Іванович — артист-вокаліст, провідний майстер сцени Київського національного академічного театру оперети, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Кравченко Олександра Петрівна, літературний псевдонім Олександра Девіль — українська письменниця.
 Кравченко Олексій Валерійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Кравченко Олексій Васильович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Олексій Євгенович (нар. 10.10.1969) — російський актор театру й кіно.
 Кравченко Олексій Ілліч (11.02.1889 — 31.05.1940) — живописець, відомий майстер станкової й книжкової графіки, письменник.
 Кравченко Олексій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Кравченко Опанас Тихонович (6 липня 1891 — ?) — підполковник Дієвої Армії УНР.
 Кравченко Охрім Севастьянович (1903 — 1985) — український художник.
 Кравченко Олександр Іванович (01.10.1906-1987) — командир батальйону, капітан. Герой Радянського Союзу (1943).
 Кравченко Олександр Іванович (нар. 30.06.1949) — артист оперети. Народний артист України (1997).

П 
 Кравченко Павло Микитович ( 1926) — український диригент і педагог.
 Кравченко Павло Миколайович ( 1957) — український історик, заслужений працівник освіти України.
 Кравченко Павло Олександрович (* 1957) — голова правління ВАТ «Запорізький завод феросплавів».
 Кравченко Павло Павлович (02.03. 1829, Чернігівська губернія — 22. 01.1889, Сухумі) — російський генерал-лейтенант, герой війни с турками 1877 — 1878 рр.
 Кравченко Павло Станіславович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Петро Анатолійович (1953) — доктор філософських наук, професор, науковець, педагог.
 Кравченко Петро Іванович (1926—2010) — український скульптор.
 Кравченко Петро Кузьмович () (1950) — білоруський державний діяч, дипломат.
 Кравченко Петро Митрофанович (1921—2009) — український художник, жив в Австралії
 Кравченко Петро Петрович (4 жовтня 1873 — †? після вересня 1919) — полковник Дієвої Армії УНР.
 Кравченко Платон — (р.н. невідоме −1906?), кобзар з с. Шихворостівки, Миргородського повіту, Полтавщина.

Р 
 Кравченко Руслан Андрійович — український прокурор.

С 
 Кравченко Сергій Вікторович (1984—2016) — боєць Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
 Кравченко Сергій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Кравченко Сергій Григорович (29.ХІ.1960-01.ІІІ.2022) — український науковець, доктор наук, загинув при обороні Харкова.
 Кравченко Сергій Іванович (скрипаль) (1947, Одеса) — скрипаль і педагог, соліст.
 Кравченко Сергій Іванович (письменник) (нар. 19 березня 1952) — відомий письменник, поет, художник, автор роману-хроніки «Кривая Імперії».
 Кравченко Сергій Іванович (політик) (1960) — український політик, теперішній міський голова Луганська.
 Кравченко Сергій Михайлович — завідувач хірургічного центру товариства «Клініка Мотор-Січ»; заслужений лікар України.
 Кравченко Сергій Олександрович (1990) — український футболіст. Нападник армянського «Титана».
 Кравченко Сергій Сергійович (1983) — український футболіст, півзахисник.
 Кравченко Сергій Тимофійович (1914—2001) — український художник.
 Кравченко Сергій Трохимович (1925 — 1956) — Герой Радянського Союзу
 Кравченко Станіслав Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Т 
 Кравченко Тетяна Едуардівна (нар. 09.12.1953, м. Донецьк) — радянська й російська акторка театру й кіно, народна артистка Росії (2002).
 Кравченко Тетяна Олександрівна (нар. 1976) — кіноактриса. Дочка артистів оперети Зої Кравченко і Олександра Кравченка.

Ф 
 Кравченко Федір Іванович (1852 -?) — російський революціонер 1870 рр., активний член «Південноросійського Союзу робітників», був слюсарем залізничної майстерні в Одесі.
 Кравченко Федір Йосипович (1912, село Унарокове Мостовського району Краснодарського краю — 1988, Москва) — відомий радянський військовий розвідник, майор (псевдо — Клейн, він же Ронсеро, Магнат, Антоніо Мартинес Серано). Учасник громадянської війни в Іспанії. Працював в Латинський Америці, Франції, Іспанії. Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Федір Тихонович (1906—1985) — письменник.

У 
 Уляна Кравченко (18.04.1860, Миколаїв на Дрогобичинні — 31.03.1947, Перемишль) — відома українська поетеса і письменниця.

Ю 
 Кравченко Юрій Вікторович (1964—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Юрій Вікторович (1978—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Кравченко Юрій Володимирович (? — 2022) — лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Кравченко Юрій Федорович (1951–2005) — український генерал МВС, голова податкової адміністрації України, міністр внутрішніх справ України (1995—2001).
 Юрій Кравченко — голова української громади Угорщини.

Я 
 Кравченко Яків Кирилович (1909—1982) — український радянський скульптор.
 Кравченко Ярослав Охрімович ( 21 січня 1955, Львів) — український мистецтвознавець. Член Національної спілки художників України (від 1988 року).
 Кравченко Ярослава Юріївна ( 7 січня 1987, Умань) — українська телеведуча, громадська діячка, засновниця та директорка «Дикого Театру»

Див. також 
 Кравчук
 Кравець (значення)
 Кравченко-Крюковський Іван Григорович (1815 р., місто Лохвиця — 1885) — великий український кобзар-бандурист — «кобзарський гетьман», учень кобзаря Івана Кравченка-Касьяна з міста Гадяча. Виконував думи: «Втеча трьох братів з Азова», «Олексій Попович», «Федір Безрідний-Бездольний», «Три брати Самарські», «Сокіл і соколя», «Проводи козака», «Сестра і брат», «Вдова і три сини», «Самійло Кішка».
 Яр-Кравченко Анатолій Никифорович (28.01.1911, Благовещенськ на Амурі — 24.11.1983) — відомий радянський художник, народний художник РРФСР. Лауреат Державної премії (1947). Префікс «Яр» додав до свого батьківського прізвища Кравченко тільки тому, що вважав його «занадто» поширеним.

Примітки 

Прізвища на -енко